Nemzetőrdal Arany János költeménye (1848)
 Nemzetőrdal lassú csárdás (1851)